Deux classes de navires de la Royal Navy ont porté le nom de classe Ajax :
 la , une classe de deux vaisseaux de 74 canons de troisième rang  lancés en 1798 ;
 la , une classe de deux cuirassés à coque en fer de la deuxième moitié du .

Ajax